Ceballos puede referirse a:

Personas
 Cedric Ceballos (1969- ), jugador de baloncesto estadounidense;
 Dani Ceballos (1996-), jugador de fútbol andaluz;
 Fernando de Ceballos (1732-1802), teólogo y filósofo español;
 Francisco de Ceballos y Vargas (1814-1883), militar, ministro de guerra durante el reinado de Alfonso XII y primer marqués de Torrelavega;
 Federico Ceballos, militar español que rindió la plaza de Dagupán (Filipinas) en 1898;
 José Antonio Ceballos (1880-1956), político argentino, gobernador de laprovincia de Córdoba;
 José María Ceballos (1968- ), portero de fútbol;
 José Ceballos brigadier español y gobernador de las provincias de Coro y Caracas;
 Juan Bautista Ceballos (1811-1859), presidente de México en 1853;
 Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (1896-1967), botánico español;
 Pedro Antonio de Cevallos Cortés y Calderón (1715-1778), primer virrey del Río de la Plata;
 Pedro Ceballos Guerra (1759-1839), ministro de Carlos IV, Fernando VII y José I;
 Remigio Ceballos, (1963- ) militar venezolano;
 Rodrigo de Ceballos (1525-1591), compositor español del siglo XVI;
Divisiones administrativas
 Ceballos, localidad de la Provincia de La Pampa, Argentina;
 Río Ceballos, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina.
Arroyo Ceballos
 Arroyo Ceballos Grande
 Arroyo Ceballos Chico
 Francisco Arroyo Ceballos

Véase también
Cevallos